Cypress Hill — це однойменний, дебютний альбом реп-гурту Cypress Hill, виданий 1991 року лейблами Ruffhouse Records та Columbia Records.

Список пісень 
 «Pigs»
 «How I Could Just Kill A Man»
 «Hand on the Pump»
 «Hole in the Head»
 «Ultraviolet Dreams»
 «Light Another»
 «The Phuncky Feel One»
 «Break It Up»
 «Real Estate»
 «Stoned Is The Way Of The Walk»
 «Psycobetabuckdown»
 «Something For The Blunted»
 «Latin Lingo»
 «The Funky Cypress Hill shit»
 «Tres Equis»
 «Born To Get Busy»

Список використаних семплів 

Pigs
 «Ali; Funky Thing» — Chuck Cornish

How I Could Just Kill a Man
 «Tramp» — Lowell Fulsom
 «Midnight Theme» — Manzel
 «Come on In» — Music Machine
 «Are You Experienced» — Jimi Hendrix
 «Institutionalized» — Suicidal Tendencies
 «Escape-ism», «I Got Ants in My Pants», & «I Got to Move» — James Brown

Hand on the Pump
 «Duke of Earl» — Gene Chandler
 «Shotgun» — Junior Walker & the All Stars

Hole in the Head
 «The Bird» — Jimmy McGriff

Ultraviolet Dreams
 «Tom Cat» — Muddy Waters

Light Another
 «Good Times» — Kool & the Gang

The Phuncky Feel One
 «More Peas» — the J.B.'s
 «Hector» — Village Callers
 «Look Ka Py Py» — the Meters
 «Give it Up» — Kool & the Gang
 «La Di Da La Di Day» — the J.B.'s
 «Blues and Pants» — James Brown
 «Fight the Power» — Isley Brothers
 «The Breakdown Pt I & II» — Rufus Thomas
 «Life is What You Make It» — Kool & the Gang

Break It Up
 «Compared to What» — Les McCann & Eddie Harris
 «Johnny Ryall» — Beastie Boys

Real Estate
 «Copy Cat» — Bar-Kays
 «Humpin'» — Bar-Kays
 «Underdog» — Sly & the Family Stone
 «Sexy Coffee Pot» — Tony Avalon & the Belairs
 «Cramp Your Style» — All the People featuring Robert Moore

Stoned Is the Way of the Walk
 «Down Here on the Ground» — Grant Green

Psycobetabuckdown
 «Foxy Lady» — Willie Hutch
 «Aquaboogie (A Psychoalphadiscobetabioaquadoloop)» — Parliament

Something for the Blunted
 «Future Shock» — Curtis Mayfield
 «Smokin Cheeba Cheeba» — Harlem Underground Band

Latin Lingo
 «Mongoose» — Elephant's Memory
 «Sing a Simple Song» — Sly & the Family Stone
 «Funky Music Sho Nuff Turns Me On» — Едвін Старр
 «A Gritty Nitty» — Pazant Brothers and the Beaufort Express

The Funky Cypress Hill Shit
 «Fencewalk» — Mandrill
 «Hector» — Village Callers
 «The New Dance Craze» — Five Stairsteps

Tres Equis
 «Sophisticated Funk» — John Roberts

Born to Get Busy
 «Bootleg» — Booker T. & the MG's
</div>

Сингли з альбому

Альбом у хіт-парадах

Сингли в хіт-парадах 

Альбоми Cypress Hill
Англомовні музичні альбоми